Hessel ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten in Nordrhein-Westfalen:

 Hessel, rechter Zufluss der Ems nahe Einen (Warendorf), Kreis Warendorf
 Alte Hessel, linker Zufluss der Hessel nahe Versmold, Kreis Gütersloh
 Hohe Hessel, 743,6 m, Berg im Rothaargebirge nahe Oberhundem (Kirchhundem), Kreis Olpe

Hessel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Hessel (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Alfred Hessel (1877–1939), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Christoph Hessel (* 1952), deutscher Grafiker
 Egon Hessel, deutsch-US-amerikanischer Pfarrer und Missionar in Japan
 Ehrenfried Hessel (1877–1915), in Berlin tätiger Architekt
 Franz Hessel (1880–1941), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Lektor
 Gabriele Hessel (* 1959), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Georg Hessel (* 1980), deutscher Eishockeyspieler
 Gunther Hessel (* 1966), österreichischer Militär
 Helen Hessel (geb. Grund; 1886–1982), deutsche Modejournalistin
 Hessekiel Hessel (1755–1824), deutscher Rabbiner
 Horst Karl Hessel (1916–2006), sächsischer Komponist, Organist und Chorleiter
 Isabel Hessel (* 1973), deutsche Übersetzerin
 Johann Friedrich Christian Hessel (1796–1872), deutscher Mineraloge und Kristallograph
 Katja Hessel (* 1972), deutsche Politikerin (FDP)
 Marc Hessel (* 1965), deutscher Autorennfahrer, Eventmanager und Architekt
 Mats Hessel (* 1961), schwedischer Eishockeyspieler
 Peter Hessel (1639–1677), deutscher Pastor und Schriftsteller
 Stéphane Hessel (1917–2013), französischer Sekretär der UN-Menschenrechtskommission und Schriftsteller
 Uwe Hessel (* 1961), deutscher Fußballspieler